Ballycastle bezeichnet:

 Ballycastle (Antrim), der Verwaltungssitz von Moyle im County Antrim in Nordirland
 Ballycastle (Mayo), eine Ortschaft im County Mayo in der Republik Irland
 Ballycastle (Schottland) einen Ort in Schottland